Indonesië
 Kolaka (regentschap), een regentschap in de provincie Zuidoost-Celebes
 Kolaka (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Kolaka in de provincie Zuidoost-Celebes
 Kolaka (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Flores Timur in de provincie Oost-Nusa Tenggara